Unbekannter Soldat steht für:
 ein nichtidentifiziertes Kriegsopfer, siehe Grabmal des unbekannten Soldaten

Der unbekannte Soldat steht für:
 Verweistitel von Kreuze in Karelien, Originaltitel Tuntematon sotilas, Antikriegsroman von Väinö Linna
 Der unbekannte Soldat (1955), finnischer Spielfilm von Edvin Laine nach dem Linna-Roman
 Der unbekannte Soldat (1985) (Tuntematon sotilas), sowjetischer Spielfilm von Rauni Mollberg
 Der unbekannte Soldat (2006), deutscher Dokumentarfilm von Michael Verhoeven über die Wehrmachtsausstellung 

Siehe auch
 John Doe (amerikanisch)
 The Unknown Soldier (englisch)
 Tuntematon sotilas (finnisch)